„Футболист на годината на ФИФА“ (англ. FIFA World Player of the Year, фр. Meilleur footballeur de l'année FIFA) е ежегодна футболна награда, връчвана от 1991 година.

Първоначално от 1988 г. е определян най-добрият футболист от Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS), от 1991 до 2000 г. наградата се дава на най-добрия футболист, а призови награди получават и класираните на второ и трето място, а от 2001 г. се дава на най-добрите футболисти от двата пола. От 2010 до 2015 година, наградата се връчва само на най-добрата футболистка за годината, а на най-добрия футболист за годината си присъжда обединяващата награда „Златна топка на ФИФА“ вместо наградите „Футболист на годината на ФИФА“ и „Златна топка на Франс Футбол“. Изборът на най-добрия играч се извършва чрез гласуване от треньорите и капитаните на националните отбори в света. Всяко гласуване за първо място носи на футболиста 5 точки, за второ – 3 и за трето – 1 точка. Победители стават набралите най-много точки. Призьори са класираните на 1-во, 2-ро и 3-то място.

През 2016 г. ФИФА и френското списание „Франс Футбол“ прекратяват сътрудничеството и наградите за годината отново се връчват разделно. Изборът на най-добър играч на ФИФА (The Best) от 2016 г. се определя в резултат на същото гласуване, в което освен треньорите и капитаните на националните отбори в света участват и спортни журналисти и фенове, като резултатите на всяка от четирите групи участват с по 25 % в общото класиране.

Списък на лауреатите-футболисти 
Най-младият играч, получил тази награда, е Роналдо – на 20 години през 1996 година. Той също става първият играч, който я получава два пъти поред. Роналдо, Зинедин Зидан и Кристиано Роналдо са удостоени с наградата по 3 пъти. По общия брой класирания в призовата тройка лидер е Зидан (6 пъти).

Пълни комплекти от награди (златна, сребърна и бронзова) имат трима футболисти:
Зидан – (3 златни – 1998, 2000, 2003, 1 сребърна – 2006 и 2 бронзови – 1997, 2002);
Кристиано Роналдо – (3 златни – 2008, 2016, 2017, 2 сребърни – 2009, 2018 и 1 бронзова – 2007) и
Роналдо – (3 златни – 1996, 1997, 2002, 1 сребърна – 1998 и 1 бронзова – 2003).

Отчитайки спечелените награди за годините от 1959 до 2016, рекордьор е Лионел Меси с 7 златни отличия (5 златни топки – 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, и 2 пъти ФГ-ФИФА – 2009, 2022). Втори с 5 първи награди е Кристиано Роналдо (3 златни топки – 2013, 2014, 2016 и ФГ-ФИФА – 2008, 2016), а трети с 4 – Зинедин Зидан (3 пъти ФГ-ФИФА, за 1998 г. дублирана със ЗТ-ФФ). По 3 златни топки имат Йохан Кройф, Мишел Платини, Марко Ван Бастен и Роналдо (Бразилия). За по 2 години златен приз са печелили 7 футболисти: четирима имат 2 ЗТ-ФФ, двама – 2 ФГ-ФИФА (едната дублирана със ЗТ-ФФ), а един – 1 ФГ-ФИФА и 1 ЗТ-ФФ.

Вижте също 
 Златна топка на Франс Футбол
 Златна топка на ФИФА

Всички носители на Златна топка от 1956 до 2015 г. може да се видят в .

Източници 

Футболист на годината
ФИФА